Tajemnica Brokeback Mountain (oryg. Brokeback Mountain ) – opowiadanie E. Annie Proulx z 1997 roku
 Tajemnica Brokeback Mountain (oryg. Brokeback Mountain ) – film Anga Lee z 2005 roku
 Brokeback Mountain – ścieżka dźwiękowa do filmu Tajemnica Brokeback Mountain